Судмалис () — латышская фамилия. Известные носители:

 Судмалис, Имант Янович (1916—1944) — латвийский партизан, один из организаторов и участников советского партизанского движения на территориях Латвии и Белоруссии, оккупированных немецкой армией, Герой Советского Союза (посмертно).
 Судмалис, Эмил (1897—1964) — латвийский политический и общественный деятель.